Major League Soccer 2014 var den nittonde säsongen av MLS. Seattle Sounders vann  Supporters' Shield medan Los Angeles Galaxy vann MLS Cup.

Poängtabeller

Eastern Conference

Western Conference

Sammanlagd tabell

Resultattabell

Slutspel

Källor
Rsssf.com

2014 i USA
2014 i Kanada
Fotbollssäsongen 2014
2014